Sękowice ist der Name folgender Orte:

 Sękowice (Gubin) (deutsch: Schenkendorf), Dorf in der Landgemeinde Gubin (Guben), Woiwodschaft Lebus, Polen
 Sękowice (Nysa) (deutsch: Sengwitz), Dorf in der Stadt- und Landgemeinde Nysa (Neisse), Woiwodschaft Opole, Polen